Lusk ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Lusk, Wyoming
 Lusk (Illinois)
 Lusk (Missouri)
 Lusk (Tennessee)
 Lusk (Texas)

in Irland:
 Lusk (Irland)

Lusk ist der Familienname folgender Personen:

 Clayton R. Lusk (1872–1959), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker (Republikanische Partei)
 Don Lusk (1913–2018), US-amerikanischer Animator und Regisseur
 Eddie Lusk (1948–1992), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Georgia Lee Lusk (1893–1971), US-amerikanische Politikerin
 Graham Lusk (1866–1932), US-amerikanischer Physiologe
 Hall S. Lusk (1883–1983), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Jeremy Lusk (1984–2009), US-amerikanischer Freestyle-Motocross-Fahrer
 Kaitlyn Lusk, US-amerikanische Sängerin (Sopran)
 Stanislav Lusk (1931–1987), tschechoslowakischer Ruderer